Jméno Koresh může označovat:

Cyrus Teed (1839 – 1908) — zakladatel náboženského hnutí Koreshiáni
David Koresh (1958 – 1993) — zakladatel náboženského hnutí Davidiáni